Hesketh steht für:

 Hesketh Motorcycles, ein englischer Motorradhersteller
 Hesketh Racing, ein englisches Formel-3- und Formel-1-Team
 Baron Hesketh, erblicher britischer Adelstitel 

Hesketh ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fermor-Hesketh, 3. Baron Hesketh (* 1950), britischer Adliger, Politiker, Rennstallbesitzer und Motorradfabrikant
 Frederick Fermor-Hesketh, 2. Baron Hesketh  (1916–1955), britischer Adliger und Offizier
 Karne Hesketh (* 1985), neuseeländisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 Roy Hesketh (1915–1944), südafrikanischer Rennfahrer und Pilot
 Thomas Fermor-Hesketh, 1. Baron Hesketh (1881–1944), britischer Adliger, Offizier und Politiker